Бродський повіт (також Бродівський повіт) — адміністративно-територіальна одиниця з центром у місті Броди:

Бродський повіт (Австро-Угорщина) — адміністративна одиниця коронного краю Королівство Галичини та Володимирії у складі Австро-Угорщини (до 1867 року назва держави — Австрійська імперія). Повіт існував у період з 1866 до 1918 року.
Бродський повіт (II Річ Посполита) — адміністративна одиниця у складі Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої у 1921—1939 роках.

Див. також 
Історія Брідщини